La Nourrice (1999), film italien de Marco Bellocchio ;
 La Nourrice (2004), téléfilm français de Renaud Bertrand ;
 La Nourrice sèche (1911), film français de Georges Monca.